The Aviary – film del 2005 diretto da Abe Levy
 The Aviary – album dei Galantis del 2017

Pagine correlate 
 Aviary